Das Wort Katapult (vom altgriechischen  für „gegen“ und  für „schleudern“) steht für:
 im Allgemeinen eine Maschine, die einen Körper mittels mechanischer Energie aus dem ruhenden Zustand stark beschleunigt
 Katapult, als mechanische Artillerie
 Flugzeugkatapult, eine Starthilfevorrichtung für Flugzeuge
 Katapultachterbahn mit einer Startvorrichtung zur Anfangsbeschleunigung der Fahrgondeln  
 Katapult (KDE), eine Erweiterung des K Desktop Environment (KDE)
 Katapult (Band), eine tschechische Rockband
 Katapult (Achterbahn), ein Stahlachterbahntyp der Schwarzkopf GmbH
 Katapult (Magazin), populärwissenschaftliches Magazin

Siehe auch:

 Catapult